Михаили́дис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Михаилидис, Алекос (1933—2008) — кипрский политический деятель.
 Михаилидис, Василис (1849—1917) — кипрский поэт.
 Михаилидис, Георгиос, более известный как Георгиос Визиинос (1849—1896) — греческий писатель и поэт.
 Михаилидис, Солон (1905—1979) — кипрский композитор, дирижёр, музыковед, педагог и общественный деятель.
 Михаилидис-Нуарос, Георгиос — член Афинской академии (1974).

Примечания